

Cinéma 
 Homecoming est une série télévisée ;
 Homecoming est le titre original de l'épisode Vote ou crève réalisé par Joe Dante pour Les Maîtres de l'horreur ;
 Spider-Man: Homecoming est un film américain sorti en 2017 ;
 Homecoming est un film documentaire américain de Beyoncé sorti en 2019.

Musique 
 Homecoming est une chanson de Green Day ;
 Homecoming est un album de Bill Evans ;
 Homecoming est un album d'America ;
 Homecoming: The Live Album est un album live de Beyoncé sorti en 2019 et retraçant le même concert que le documentaire ci-dessus ;
 Homecoming in Heaven, album de George Jones.

Divers 
 Homecoming (2019) et Homecoming (2021), des pay-per view de catch professionnel.